Бергенстроле, Евгений Карлович (1870—1916) — русский военный деятель, полковник (1915).
 Бергенстроле, Юхан (1756—1840) — шведский генерал, участник русско-шведских войн 1788—1790 и 1808—1809 годов.